Walsdorf – comune del circondario di Bamberga (Baviera)
 Walsdorf – comune del circondario rurale del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)